Ring Frei – czwarty album niemieckiej piosenkarki rockowej LaFee. Ukazał się 2 stycznia 2009 roku, po roku nagrywania i komponowania utworów.

Lista utworów
Wszystkie piosenki zostały napisane i skomponowane przez Lafee, Boba Arnza i Gerda Zimmermanna.

 "Intro" - 1:12
 "Ring frei" - 3:48
 "Eiskalter Engel" - 3:51
 "Ein letztes Mal" - 3:45
 "Scheiss Liebe" - 3:42
 "Ich bin ich" - 4:49
 "Angst" - 3:09
 "Hand in Hand" - 4:22
 "Nur das eine" - 4:04
 "Lieber Gott" - 5:22
 "Was hat sie" - 3:48
 "Normalerweise" - 3:54
 "Danke" - 4:22

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy rockowe
Albumy Capitol Records
Albumy muzyczne wydane w roku 2009